Versus Inferno est le onzième album de la série de bande dessinée Les Légendaires de Patrick Sobral. Il est sorti le .

Résumé 
L'histoire se déroule deux ans après La Marque du destin, le tome précédent.

Le début commence par un flashback de Razzia qui se remémore la fois où, sous le nom de Korbo, l'Ombre Rouge, il décimait l'armée des mille loups. Ténébris se joignais à lui et lui demandait de rencontrer Darkhell, son père, et il accepte.

Puis, de retour dans le présent, Razzia, Gryf et Shimy, cachés sous des capes, questionnant des villageois atteint de la "peste d'Anathos". Un d'eux leur explique qu’Anathos, dieu du mal et du chaos, a détruit toutes les grandes villes du monde à bord de son Castlewar. Les survivants sont mangés par les Vulturs, des monstres ailés créés par Anathos. Celui-ci a aussi créé les Infernaux, doubles maléfiques des Légendaires. Les petits villages ne valant pas la peine de se déplacer, ils sont donc dévastés par une maladie, la peste d'Anathos.

Ensuite, les trois héros arrivent chez Jadina mais ne trouvent personne. Jadina arrive du haut de la bâtisse en les surprenant et en leur reprochant que s'il ne sont pas assez raide, Anathos les vaincra. Shimy pense que ce n'est pas Jadina, mais Gryf le contredit. Alors, tous les quatre partent vers le Castlewar, sauver Ténébris, prisonnière.

L'attaque des légendaires a mal tourné au Castlewar et ils sont tous dispersés sur le dos du vaisseau. Gryf se retrouve dans un cours d'eau et se fait attaquer par son double maléfique, Dark-Gryf. Razzia voit un nouveau flashback, se rappelant la fois où il combattait pour Darkhell, et voyait sa sœur en ennemi, propriétaire du sabre Le Leviathan, sabre qu'il a d'ailleurs perdu lors de l'attaque contre Anathos. Il se fait soudainement attaquer par Dark-Razzia, un Infernal. Shimy aperçoit Ténébris au loin, dans un temple, qui appelle à l'aide. La jeune elfe court la sauver, mais lui offre un fort coup dans le ventre. Ténébris se brise alors en mille morceaux de pierres et Dark-Shimy sort de l'eau, elle se combattent alors toutes deux. Jadina, quant à elle, ne déclenche aucun combat. Après s'être rappelé la demande en mariage de feu Danaël qu'elle avait accepté, elle se dirige en courant vers la tour d'Anathos, elle rencontre alors son double, Dark-Jadina. Cette dernière l'emmène à la tour du dieu maléfique, où elle veut le frapper. Mais ce dernier arrête son coup de son index, et le brise son bras gauche. Anathos lui apprend alors que les trois Infernaux sur place gagne la partie contre les Légendaires et qu'il a compris leur plan. Il lui présente alors Ténébris, attachée contre un poteau, incontinente. Elle est couverte de bleu et a reçu maints et maints coups de la part de ses geôliers.

Pendant ce temps, un garde aperçoit le Castlewar arriver et préviens la capitaine de l'ordre des Faucons d'Argent, qui, à son tour, prévient la Capitaine Shamira, une elfe, et le Roi Halan, humain. Ils lancent donc l'opération Gold-Orac Go.

Lorsque Gryf se rend compte que Dark-Gryf est en crise de Chakounia permanente (maladie qui peut décupler la force de la personne atteinte et la rendre incontrôlable), il active son Katseye pour déclencher en lui une Super Attaque De Chakounia controlable, il peut alors battre facilement son ennemi. Dark-Shimy crée des clones élémentaires pour surpasser Shimy qui se fait transpercer par le bras de pierre de sa rivale. Dark-Razzia repère Razzia et l'attaque avec le Léviathan. Mais Razzia a plus d'un tour dans son sac : il présente Amy, une démone qui a pris forme de bras pour lui remplacer le droit qu'il a perdu deux ans auparavant dans le combat contre Anathos. Mais Amy peut changer de forme à volonté. Dark-Jadina, quant à elle, lance une décharge que Jadina pare avec une main et renvoie sur Anathos. Puis elle régénère son bras gauche et Anathos se rend compte qu'elle a du sang vert. Apparaît alors autour de Jadina une aura verte et des ailes dans son dos ainsi qu'une épée lumineuse dans sa main droite.

Une mystérieuse femme géante apparaît en volant au-dessus du Castlewar et récite une prophétie : .  signifiant Jadina et son sang vert,  Gryf sous forme de Chakouina,  Shimy aveugle,  Razzia et Amy, , Anathos et  qui signifie la destruction du monde par le dieu maudit Anathos.

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 
 Fiche du livre sur ScenEario
 Fiche du livre sur actuaBD

Album de bande dessinée sorti en 2009
Album des Légendaires